Pel kan syfta på:

 pel – äldre förkortning för "picture element", se pixel
 PEL – ett demokratiskt socialistiskt och eurokommunistiskt europeiskt parti, se Europeiska vänsterpartiet
 Pel (märkning) – en märkning av våtvarukärl

Se även
 Pegel